

Geografia
McCracken – comune del Kansas
Contea di McCracken – contea del Kentucky

Persone
Bert McCracken – cantante statunitense
Billy McCracken – calciatore e allenatore di calcio britannico
Branch McCracken – cestista, giocatore di football americano e allenatore di pallacanestro statunitense
Craig McCracken – animatore statunitense
David McCracken – calciatore britannico
Elizabeth McCracken – scrittrice statunitense
Henry Joy McCracken – presbiteriano e imprenditore britannico
Hugh McCracken – chitarrista statunitense
Jack McCracken – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
James McCracken – tenore statunitense
Joan McCracken – attrice e ballerina statunitense
John McCracken – artista statunitense
Josiah McCracken – giocatore di football americano e atleta statunitense
Paul McCracken – cestista statunitense
Paul McCracken – economista statunitense